Chartocerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1859. Chartocerus ingår i familjen långklubbsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långklubbsteklar
Chartocerus